Farouk Mardam-Bey (1944-), bibliothécaire, historien et éditeur franco-syrien.
 Jamil Mardam Bey (1893-19601), homme politique syrien.
 Khalil Mardam Bey (1895-1959), poète syrien qui a composé l'hymne national syrien.
 Sami Mardam-Bey Pacha (années 1870-), homme politique syrien.